Појам Тим може да се односи на:
 Тим (река), река у Уједињеном Краљевству, у Енглеској
 Тим (Чилон), насеље је у Мексику у савезној држави Чијапас у општини Чилон
 Тим (филм)